Шами — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Шами, Мубарак (имя при рождении Ричард Ятич) — катарский легкоатлет кенийского происхождения, марафонец.
 Шами, Рафик (род. 1946) — сирийский и немецкий прозаик и драматург.
 Аш-Шами, Насер (род. 1982) — сирийский боксёр, бронзовый призёр Олимпийских игр 2004 года и Азиатских игр 2006 года.

См. также 
 Сиди-Шами — город на северо-западе Алжира, на территории провинции (вилайи) Оран.